Рэймент () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1928) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Гэмпшира.
  (1910—1978) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Сент-Килда».
  (1934—2019) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Мидлсбро».
 Рэймент, Марк (род. 1971) — британский театральный режиссёр.
  (1882—1964) — австралийский пчеловод, член лондонского Энтомологического общества (с 1931).